En Pologne, Rutkowo peut désigner :
 Rutkowo est un village de la voïvodie de Mazovie,
 Rutkowo est un village du powiat de Mrągowo de la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Rutkowo est un village du powiat de Szczytno de la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Rutkowo est un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.